Glittertind kan referere til
 Glittertinden, er Norges næst højeste bjerg i Jotunheimen i Lom kommune i Oppland fylke.
 Glittertind (band), et norsk metal-band